Lepton squamosum är en musselart som först beskrevs av Montagu 1803. Enligt Catalogue of Life ingår Lepton squamosum i släktet Lepton och familjen Lasaeidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället släktet Lepton och familjen Leptonidae. Enligt den svenska rödlistan är arten otillräckligt studerad i Sverige. Arten förekommer i Götaland. Artens livsmiljö är havet. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 
 Artfaktablad för Lepton squamosum

Musslor
squamosum